Herb gminy Lubrza w woj. lubuskim, w powiecie świebodzińskim
 Herb gminy Lubrza w woj. opolskim, w powiecie prudnickim